Das Gedicht ist der Name zweier Literaturzeitschriften:
 Das Gedicht. Zeitschrift für Lyrik, Essay und Kritik, gegründet 1993
 Das Gedicht. Blätter für die Dichtung, von 1934 bis 1945 
Siehe auch:
 Lyrik